Il condiloma è una manifestazione dermatologica di natura infettiva degli organi genitali. A seconda del fattore eziologico si distinguono:

 Condiloma acuminato o verruca genitale, causato dall'infezione da HPV, genotipi 6, 11 e altri.
 Condiloma acuminato gigante, altro nome del tumore di Buschke-Löwenstein, correlato con l'infezione da HPV
 Condiloma latum, lesione associata a sifilide secondaria.

Altri progetti